Маля́віна'— російське прізвище, жіноча форма прізвища Малявін.

 Відомі носії 
 Малявіна Валентина Олександрівна (1941-2021) — актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії (1993).
 Малявіна Наталія Петрівна (. 1937) — радянська і російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка РРФСР (1985).

</noinclude>